Berliner Luft siginifie  en allemand. Il s'agit d'un hymne dédié à la ville de Berlin, sous forme de marche composée avec parties sifflées par Paul Lincke (1866-1946) pour son opérette Frau Luna en 1899. Cela a donné son nom à : 
 Berliner Luft : dessert.

 Berliner Luft : liqueur.

 'Berliner Luft' : espèce de rose.

 Berliner Luft- und Badeparadies est un complexe aquatique à Berlin.